Железня — название населённых пунктов в России:

 Железня — деревня в Каширском районе Московской области.
 Железня — деревня в Заокском районе Тульской области.